Александр Серебряков:
 Серебряков, Александр Сергеевич (род. 1987) — российский шоссейный велогонщик.
 Серебряков, Александр Степанович (1904—1994) — Герой Социалистического Труда, ветеринарный врач.